Le terme ligne 9 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Métro 
 Ligne 9 du métro de Barcelone
 Ligne 9 du métro de Berlin
 Ligne 9 du métro de Canton
 Ligne 9 du métro de Chongqing
 Ligne 9 du métro de Francfort
 Ligne 9 du métro de Hangzhou
 Ligne 9 du métro de Kuala Lumpur, généralement appelé ligne Sungai Buloh–Kajang
 Ligne 9 du métro de Madrid
 Ligne 9 du métro de Mexico
 Ligne 9 du métro de Moscou, généralement appelé ligne Serpoukhovsko-Timiriazevskaïa
 Ligne 9 du métro de Nankin 
 Ligne 9 du métro de Paris
 Ligne 9 du métro de Pékin
 Ligne 9 du métro de Séoul
 Ligne 9 du métro de Shanghai
 Ligne 9 du métro de Shenzhen
 Ligne 9 du métro de Tianjin
 Ligne 9 du métro de Valence

Tramway

Belgique 
 Ligne 9 du tramway d'Anvers
 Ancienne ligne 9 du tramway d'Anvers
 Ligne 9 du tramway de Bruxelles
 Ancienne ligne 9 du tramway de Bruxelles
 Ancienne ligne 9 de la SNCV entre Furnes et Ostende
 Ancienne ligne 9 du tramway de Namur

Autres pays 
 Ligne 9 du tramway de Berne
 Ligne 9 du tramway de Bydgoszcz
 Ligne 9 du tramway de Dresde
 Ligne 9 du tramway d'Île-de-France
 Ligne 9 du tramway d'Helsinki
 Ligne 9 du tramway de Košice
 Ligne 9 du tramway de Prague
 , différentes lignes dans le monde

Voies ferrées 
 Ligne 9 de la CPTM à São Paulo
 Ligne 9 du S-Bahn Rhin-Main

Voir aussi 
 
 
 9 (nombre)

9